Tsatsiki bezeichnet:
 Tzatziki, die griechische Vorspeise

Tsatsiki ist der (Kurz-)Titel von:
 Tsatsiki-Tsatsiki, mehrbändige Kinderbuch-Reihe der Schwedin Moni Brännström
 Tsatsiki – Tintenfische und erste Küsse (1999), schwedischer Kinderfilm
 Tsatsiki – Freunde für immer (2001), schwedischer Kinderfilm